Le mot Beauharnois peut renvoyer à :

Patronymes 
 La Maison de Beauharnais, une famille aristocratique française qui s'est progressivement hissée au rang des maisons souveraines européennes ;
 Marquis de Beauharnois, gouverneur de la Nouvelle-France de 1726 à 1746 ;
 François de Beauharnais de La Boëche, intendant des colonies, des armées navales, de la marine français ;

Toponymes 
 Beauharnois (1729-1940), Seigneurie de Nouvelle-France ;
 Beauharnois, ville située au Québec ;
 Le comté de Beauharnois, ancien comté municipal du Québec ;
 Centrale de Beauharnois, centrale hydroélectrique située près de la ville de Beauharnois ;
 Beauharnois, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Beauharnois (district électoral du Canada-Uni)
 Beauharnois, ancienne circonscription électorale fédérale située en Montérégie au Québec ;
 Beauharnois-Salaberry, municipalité régionale de comté du Québec;
 Beauharnois-Salaberry, circonscription électorale fédérale au Québec ;
 Beauharnois-Huntingdon, ancienne circonscription électorale située au Québec ;
 Fort Beauharnois, fort fondé par les Français sur les rives du Lac Pepin, près de la source du Mississippi aux États-Unis;
 Saint-Étienne-de-Beauharnois, municipalité agricole située au Québec;
 Beauharnois—Laprairie, circonscription électorale fédérale du Canada située en Montérégie ;
 Beauharnois, un district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1830 à 1838.

Autres 
 Scandale de la Beauharnois, scandale politico-financier entourant la construction de la centrale de Beauharnois.